Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Вильярреал» 91-м в его истории.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Вильярреал» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Турнирная таблица 

¹ В связи с тем, что, начиная с сезона 2015/2016 годов, победитель Лиги Европы УЕФА прошлого сезона приглашается к участию в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, и максимальное количество клубов, представляющих одну федерацию в Лиге чемпионов УЕФА, увеличено с 4 до 5, в распределении путёвок в Лигу чемпионов УЕФА 2015/2016 и Лигу Европы УЕФА 2015/2016 произошли следующие изменения:
 Севилья, занявший 5 место в чемпионате страны и  выигравший финал Лиги Европы УЕФА 2014/2015, начнёт борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2015/2016 с группового этапа;
 Вильярреал, занявший 6 место в чемпионате страны, начнёт борьбу в Лиге Европы УЕФА 2015/2016 с группового этапа;
 Атлетик Бильбао, занявший 7 место в чемпионате страны, начнёт борьбу в Лиге Европы УЕФА 2015/2016 с 3-го квалификационного раунда.
² Эльче занял по итогам 13 место, однако из-за финансовых проблем — задолженностей клуба и отсутствия гарантий их погашений — был автоматически понижен в классе в конце сезона. Его место в новом сезоне Примеры займёт Эйбар, который занял 18 место и по всем правилам обязан был вылетать в Сегунду.

 Результаты выступлений команды «Вильярреал» по турам:

Статистика

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига Европы УЕФА 2014/15

Раунд плей-офф

Групповая стадия

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Вильярреал»  
 ФК «Вильярреал» в сезоне 2014/15 на сайте FootballFacts.ru
 ФК «Вильярреал» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Вильярреал